Ро́берсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роберсон, Андре (род. 1988) — американский баскетболист.
 Роберсон, Бо (1935—2001) — американский легкоатлет и игрок в американский футбол.
 Роберсон, Джастин (род. 1993) — американский баскетболист.
 Роберсон, Джон (род. 1988) — американский и боснийский баскетболист.
 Роберсон, Карл (род. 1990) — американский кикбоксер и боец ММА.

См. также 
 Робертс
 Робертсон